

Geografia 
 Carrara – capoluogo della provincia di Massa-Carrara
 Carrara – frazione di Sermoneta in provincia di Latina
 Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano – ex comuni della provincia di Padova ora frazioni di Due Carrare
 Carrara – città fantasma in Nevada, negli Stati Uniti d'America
 Carrara – sobborgo della Local government area di Città di Gold Coast, nel Queensland, in Australia

Infrastrutture

Stazioni ferroviarie 
 Stazione di Carrara-Avenza – fermata ferroviaria posta sulla ferrovia Genova-Pisa
 Stazione di Carrara San Martino – stazione, attiva dal 1866 al 1969, comune alle linee Avenza-Carrara e Marmifera
 Stazione di Carrara Monterosso – scalo merci posto sulla ferrovia Marmifera di Carrara
 Stazione di Marina di Carrara – scalo merci sulla linea Marmifera posto nell'area del porto

Stazioni tranviarie 
 Stazione di Marina di Carrara (SITA) – stazione tranviaria, operativa dal 1915 al 1955, posta sul viale XX Settembre nell'omonima frazione
 Stazione Carrara – fermata della tranvia Carrara-Marina di Carrara, posta nei pressi della stazione ferroviaria di Avenza

Persone 
 Alberto Carrara – disc jockey italiano
 Andreino Carrara – politico italiano
 Angelo Carrara – ex biatleta italiano
 Angelo Carrara – discografo italiano
 Angiolo Carrara Verdi – politico italiano
 Benedetto Carrara – ex fondista italiano
 Benigno Carrara – vescovo cattolico italiano
 Bruno Carrara – ex fondista italiano
 Carmelo Carrara – politico e magistrato italiano
 Elena Clara Antonia Carrara Spinelli (nota come Clara Maffei) – letterata e patriota italiana
 Claude Carrara – ex calciatore francese, giocò per la nazionale tahitiana
 Cristian Carrara – compositore italiano
 Damiano Carrara – pasticcere italiano
 Dante Carrara – calciatore italiano
 Erica Carrara – ex biatleta italiana
 Francesco Carrara – archeologo dalmata italiano
 Francesco Carrara – cardinale italiano
 Francesco Carrara – giurista e politico italiano
 Gabriele Carrara – doppiatore italiano
 Giacomo Carrara – storico dell'arte italiano 
 Gianni Carrara – ex fondista italiano
 Giovanni Carrara – archeologo italiano
 Giovanni Carrara – politico italiano
 Giuseppe Sante Carrara –  patriota italiano
 Ida Carrara – attrice italiana
 Joseph Carrara – ciclista francese d'origini italiane
 Lino Carrara – politico e giornalista italiano
 Marco Carrara – allenatore e calciatore italiano
 Mario Carrara – medico e accademico italiano
 Matteo Carrara – ciclista italiano
 Maurizio Carrara – dirigente d'azienda italiano
 Maurizio Carrara – imprenditore e politico italiano
 Michele Alberto Carrara – medico e scrittore italiano
 Nello Carrara – fisico italiano
 Nuccio Carrara – politico italiano
 Paola Lombroso Carrara – giornalista, scrittrice e pedagogista italiana
 Pieralberto Carrara – atleta di biathlon italiano
 Raffaello Carrara - medico e poeta italiano
 Rossella Carrara – ex giocatrice di curling italiana
 Sara Carrara – pallavolista italiana
 Titino Carrara – attore e regista italiano
 Valerio Carrara – politico e imprenditore italiano
 Vera Carrara – ciclista italiana

Altro 
 214928 Carrara – asteroide della fascia principale
 Carrara – famiglia di attori
 Accademia Carrara – pinacoteca di Bergamo
 Da Carrara – famiglia medievale di Padova
 Marmo di Carrara – tipo di marmo